Landing Craft Assault – aliancki środek desantowy z II wojnie światowej
 wrodzona ślepota Lebera
 lewa tętnica wieńcowa
 port lotniczy Larnaka
 Life Cycle Assessment
 najniższy wspólny przodek
 Landing Craft Assault (LCA)